Adula steht für: 
 Rheinwaldhorn, höchster Gipfel der Adula-Alpen (italienische Bezeichnung)
 Adula-Gruppe, eine Gebirgsgruppe der Adula-Alpen
 Adula-Alpen, ein Gebirge in der Schweiz (Kantone Tessin und Graubünden) und in den nördlichen italienischen Alpen
 Parc Adula ist das Projekt eines schweizerischen Nationalparks im Alpengebiet des Rheinwaldhorns 
 Adula (Zeitschrift) Eine zwischen 1912 und 1935 (Verbot durch die Schweiz) erschienene italienischsprachige Zeitschrift.
 Adula (Gattung), eine Gattung der Miesmuscheln (Mytilidae) 

weiter ist Adula eine Nebenform von Adela bei Adela von Pfalzel.